Doblhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Doblhoferr (1919–2002), österreichischer Klassischer Philologe
 Johann Doblhofer (* 1911–?), österreichischer NSDAP-Kreisleiter